(«Король Кристиан стоял у высокой мачты») — датский королевский гимн, был официально принят в 1780 году. Автор текста — Йоханнес Эвальд. В 1778 году Эвальд написал песню для своей пьесы «Рыбаки» о бедных зеландских рыбаках, которые спасли командира корабля, потерпешего крушение, и отказались от денежной компенсации. Автор мелодии точно не известен; авторство приписывалось как ряду датских композиторов (Хартману, Кулау), так и народному творчеству.

Текст гимна о славе датского флота, упоминает великих флотоводцев Кристиана IV, Нильса Юэля, Педера Торденшельда.

В Дании, помимо этого гимна, есть ещё национальный - Der er et yndigt land, тоже имеющий статус государственного. Королевский предназначен для церемоний с участием членов королевского дома, а также военных, а национальный - для гражданских церемоний; в особо торжественных случаях и на церемониях, имеющих смешанный формат, исполняются оба.

Текст гимна 
Оригинал:
Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at gotens hjælm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Christian,
hvo står for Danmarks Christian, i kamp?

Niels Juel gav agt på stormens brag:
Nu er det tid!
Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som ved et skjul!
hvo kan bestå mod Danmarks Juel,
hvo kan bestå mod Danmarks Juel, i strid?

O, Nordhav! glimt af Wessel brød
din mørke sky!
Da ty’de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.
Fra valen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
Fra Danmark lyner Tordenskjold.
Hver give sig i himlens vold,
hver give sig i himlens vold, og fly!

Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt,
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til,
og kamp og sejer før mig til, min grav!

Примечания

См. также 
 Гимн Дании

Ссылки 
 Kong Christian stod ved højen mast  на сайте Датской королевской библиотеки

Государственные символы Дании
Гимны
Песни 1780 года